Das Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 2011 war die 18. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Binghamton. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 6. bis 14. August 2011 ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 20 Teilnehmern statt, bei der sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 50.000 US-Dollar.

Der an Position drei gesetzte US-Amerikaner Bobby Reynolds musste seine Teilnahme am Einzelturnier aufgrund einer Verletzung zurückziehen. Für ihn rückte der Brasilianer Bruno Semenzato als Lucky Loser in das Hauptfeld. Im Einzel gewann der an Position zwei gesetzte Chilene Paul Capdeville, der das Finale gegen den an Position acht gesetzten US-Amerikaner Wayne Odesnik in zwei Sätzen gewann. Dies war der achte Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und nach 2008 und 2009 bereits der dritte bei diesem Turnier. Damit wurde er alleiniger Rekord-Titelträger. Vorjahressieger Kei Nishikori aus Japan trat nicht zur Titelverteidigung an.

In der Doppelkonkurrenz konnte die an erster Position gesetzte kolumbianische Paarung bestehend aus Juan Sebastián Cabal und Robert Farah das Finale der topgesetzten Paarungen gegen Vorjahressieger Treat Huey von den Philippinen und Frederik Nielsen aus Dänemark in zwei Sätzen gewinnen. Dies war Cabals elfter und Farahs achter Doppeltitel auf der ATP Challenger Tour, die er allesamt mit Cabal erlangte. Es war bereits ihr fünfter Doppeltitel in dieser Saison auf Challenger-Ebene. Der zweite Vorjahressieger Dominic Inglot aus Großbritannien trat nicht zur Titelverteidigung an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 95 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 87 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 93 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Binghamton (New York)